Chenereilles (Górna Loara) – francuska gmina w regionie Owernia
 Chenereilles (Loara) – francuska gmina w regionie Rodan-Alpy